Talcy (Loir-et-Cher)
 Talcy (Yonne)